Perlo – comune della provincia di Cuneo, Italia
 Perlo – torrente italiano affluente del lago di Como
 Valle del Perlo – valle italiana del Triangolo Lariano
 Filippo Perlo (1873-1948) – vescovo cattolico e missionario italiano